

Результаты соревнований

Мужчины

Порядок начисления очков

Зачёт кубка мира

Мужчины 

Зимние виды спорта в сезоне 1983/1984
Кубок мира по лыжному двоеборью